8-й уланський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Galizisches Ulanen-Regiment «Graf Auersperg» Nr. 8

Дата заснування — 1718 рік. Перша назва — Вюртембергський полк драгунів (Dragoner-Regiment Württemberg).

Почесний шеф — граф Ауершперґ.

Історія полку 
 1769 — 28-й кавалерійський полк
 1798 — 10-ий полк легких драгунів
 1802 — 3-ій полк шеволежерів
 1851 — перетворений на полк уланів під номером «8».

Особовий склад полку 
Національний склад (1914 рік) — 80 % поляки та 20 % інших.

Мова полку (1914) — польська.

Набір рекрутів (1914 рік) — у місті Львів.

Дислокація полку 

 1914 рік — штаб і І-ий дивізіон — місто Чернівці, ІІ-ий дивізіон — Нова Жучка (тоді частина міста Садгора, а нині входить до Чернівців). Кулеметне відділення у Ярославі. Інженерний взвод — Ряшів.
 1914 рік — ХІ корпус, 8 кавалерійська дивізія, 13 Бригада кавалерії.

Командири полку 
 1859: Хайнріх Куденхоув
 1865: Хайнріх Вурмбранд
 1879: Йозеф Ротт
 1914: Рудоль фон Докональ

Див. також 
 Улани (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Galizisches Ulanen — Regiment Regiment «Graf Auersperg» Nr. 8 https://web.archive.org/web/20130304014742/http://www.kuk-wehrmacht.de/regiment/ulanen/u08.html
 Z historii Ułanów ks.Józefa https://web.archive.org/web/20160304190924/http://forum.ulani.pl/viewtopic.php?t=70
 Austrian Cavalry Regiments and Their Commanders 1792—1815: the Uhlans http://www.napoleon-series.org/military/organization/Austria/cavalry/c_austriancav2.html 
 Allmayer-Beck/Lessing: Die k.u.k. Armee 1848—1918. Bertelsmann, München 1974.
 Alphons v. Wrede: Geschichte der K.u.K. Wehrmacht von 1618 bis Ende des XIX Jh. Wien 1898—1905.
 B. M. Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. WUV-Univ.-Verl., Wien 1999.
 Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Wien 1967.
 Osprey Military. Men-at-arms Series Nr. 329.

Уланські полки Австро-Угорщини